Памятник Разумовскому:
 Памятник Василию Разумовскому — в Саратове
 Памятник Дмитрию Разумовскому — в Ульяновске